|-
|(58251)||1993 QS2|| align=right|16,4|| align=right|2,349|| align=right|0,233|| align=right|1,95|| align=right|3,600||MBA||16. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58252)||1993 QG4|| align=right|16,4|| align=right|2,330|| align=right|0,240|| align=right|2,47|| align=right|3,556||MBA||18. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58253)||1993 QJ5|| align=right|16,3|| align=right|2,228|| align=right|0,166|| align=right|3,60|| align=right|3,326||MBA||17. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58254)||1993 QN5|| align=right|17,1|| align=right|2,153|| align=right|0,203|| align=right|2,40|| align=right|3,159||MBA||17. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58255)||1993 RS5|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,066|| align=right|4,23|| align=right|3,385||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58256)||1993 RL7|| align=right|15,3|| align=right|3,124|| align=right|0,166|| align=right|1,05|| align=right|5,522||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58257)||1993 RN9|| align=right|15,5|| align=right|2,443|| align=right|0,208|| align=right|1,50|| align=right|3,817||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(58258)||1993 RU10|| align=right|15,3|| align=right|2,949|| align=right|0,102|| align=right|0,96|| align=right|5,064||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(58259)||1993 RA13|| align=right|16,1|| align=right|2,648|| align=right|0,207|| align=right|2,50|| align=right|4,308||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(58260)||1993 SO|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,096|| align=right|8,29|| align=right|3,654||MBA||18. september 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58261)||1993 SD1|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,196|| align=right|4,00|| align=right|3,636||MBA||16. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58262)||1993 ST2|| align=right|15,2|| align=right|2,277|| align=right|0,207|| align=right|5,32|| align=right|3,434||MBA||19. september 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58263)||1993 SO4|| align=right|16,5|| align=right|2,239|| align=right|0,230|| align=right|2,21|| align=right|3,349||MBA||19. september 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58264)||1993 SW7|| align=right|16,8|| align=right|2,597|| align=right|0,210|| align=right|4,18|| align=right|4,185||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58265)||1993 TJ12|| align=right|15,4|| align=right|2,471|| align=right|0,189|| align=right|4,55|| align=right|3,883||MBA||14. oktober 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(58266)||1993 TN15|| align=right|16,9|| align=right|2,438|| align=right|0,160|| align=right|2,04|| align=right|3,807||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58267)||1993 TB16|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,168|| align=right|2,50|| align=right|5,719||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58268)||1993 TQ19|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,123|| align=right|6,37|| align=right|3,816||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58269)||1993 TG20|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,217|| align=right|2,97|| align=right|3,689||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58270)||1993 TK22|| align=right|16,0|| align=right|2,423|| align=right|0,177|| align=right|3,05|| align=right|3,771||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58271)||1993 TT22|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,125|| align=right|6,39|| align=right|3,579||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58272)||1993 TZ27|| align=right|16,0|| align=right|2,536|| align=right|0,204|| align=right|4,75|| align=right|4,039||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58273)||1993 TA31|| align=right|15,9|| align=right|2,580|| align=right|0,238|| align=right|4,28|| align=right|4,144||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58274)||1993 TY31|| align=right|15,1|| align=right|2,696|| align=right|0,186|| align=right|11,56|| align=right|4,427||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58275)||1993 TR32|| align=right|16,8|| align=right|2,306|| align=right|0,100|| align=right|3,88|| align=right|3,500||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58276)||1993 TB33|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,195|| align=right|3,38|| align=right|3,701||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58277)||1993 TW33|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,050|| align=right|5,24|| align=right|4,556||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58278)||1993 TA34|| align=right|16,3|| align=right|2,379|| align=right|0,194|| align=right|4,64|| align=right|3,668||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58279)||1993 TE40|| align=right|14,2|| align=right|3,983|| align=right|0,136|| align=right|5,84|| align=right|7,947||HLD||11. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58280)||1993 UC2|| align=right|16,0|| align=right|2,482|| align=right|0,084|| align=right|5,97|| align=right|3,911||MBA||20. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58281)||1993 UR5|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,197|| align=right|6,72|| align=right|3,536||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58282)||1993 UB6|| align=right|15,5|| align=right|2,373|| align=right|0,161|| align=right|5,83|| align=right|3,654||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58283)||1993 UO7|| align=right|16,4|| align=right|2,358|| align=right|0,146|| align=right|7,93|| align=right|3,620||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58284)||1993 VW3|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,263|| align=right|6,34|| align=right|3,673||MBA||14. november 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(58285)||1993 YN|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,314|| align=right|7,40|| align=right|3,783||MBA||16. december 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(58286)||1993 YO1|| align=right|16,5|| align=right|2,610|| align=right|0,121|| align=right|2,55|| align=right|4,217||MBA||16. december 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58287)||1994 AE1|| align=right|13,7|| align=right|2,541|| align=right|0,230|| align=right|16,95|| align=right|4,049||MBA||7. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58288)||1994 CF14|| align=right|13,6|| align=right|2,573|| align=right|0,129|| align=right|10,72|| align=right|4,126||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58289)||1994 CC16|| align=right|15,3|| align=right|2,622|| align=right|0,135|| align=right|3,62|| align=right|4,244||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58290)||1994 CH17|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,076|| align=right|5,14|| align=right|4,405||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58291)||1994 GA|| align=right|14,6|| align=right|2,663|| align=right|0,133|| align=right|27,59|| align=right|4,344||MBA||1. april 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58292)||1994 GC|| align=right|14,3|| align=right|2,903|| align=right|0,090|| align=right|3,19|| align=right|4,946||MBA||2. april 1994||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(58293)||1994 GQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,123|| align=right|14,94|| align=right|4,423||MBA||6. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58294)||1994 JJ5|| align=right|13,9|| align=right|2,724|| align=right|0,160|| align=right|6,79|| align=right|4,494||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58295)||1994 JJ9|| align=right|15,7|| align=right|2,711|| align=right|0,226|| align=right|8,24|| align=right|4,463||MBA||15. maj 1994||Observatorij Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(58296)||1994 LF1|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,253|| align=right|34,04|| align=right|4,505||MBA||2. junij 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58297)||1994 PA3|| align=right|15,1|| align=right|3,105|| align=right|0,146|| align=right|1,45|| align=right|5,469||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58298)||1994 PB3|| align=right|15,4|| align=right|2,432|| align=right|0,096|| align=right|6,11|| align=right|3,792||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58299)||1994 PH3|| align=right|13,8|| align=right|3,064|| align=right|0,113|| align=right|9,66|| align=right|5,364||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58300)||1994 PQ5|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,149|| align=right|5,99|| align=right|5,429||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58301)||1994 PB8|| align=right|15,7|| align=right|2,166|| align=right|0,088|| align=right|4,18|| align=right|3,188||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58302)||1994 PX8|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,157|| align=right|1,61|| align=right|5,454||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58303)||1994 PY9|| align=right|16,3|| align=right|2,241|| align=right|0,177|| align=right|0,73|| align=right|3,353||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58304)||1994 PP10|| align=right|16,5|| align=right|2,282|| align=right|0,128|| align=right|3,70|| align=right|3,446||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58305)||1994 PM11|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,180|| align=right|2,22|| align=right|5,251||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58306)||1994 PA12|| align=right|17,0|| align=right|2,551|| align=right|0,195|| align=right|2,47|| align=right|4,075||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58307)||1994 PM13|| align=right|14,6|| align=right|3,160|| align=right|0,087|| align=right|12,07|| align=right|5,616||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58308)||1994 PE16|| align=right|15,5|| align=right|2,558|| align=right|0,124|| align=right|4,18|| align=right|4,091||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58309)||1994 PV17|| align=right|15,9|| align=right|2,184|| align=right|0,074|| align=right|3,99|| align=right|3,227||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58310)||1994 PT20|| align=right|15,6|| align=right|2,532|| align=right|0,222|| align=right|1,80|| align=right|4,028||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58311)||1994 PA22|| align=right|16,5|| align=right|2,334|| align=right|0,151|| align=right|1,80|| align=right|3,565||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58312)||1994 PO23|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,110|| align=right|1,32|| align=right|3,390||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58313)||1994 PX27|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,122|| align=right|2,73|| align=right|5,450||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58314)||1994 PE29|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,215|| align=right|1,58|| align=right|3,673||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58315)||1994 PV29|| align=right|16,4|| align=right|2,258|| align=right|0,178|| align=right|3,47|| align=right|3,393||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58316)||1994 PR30|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,191|| align=right|6,03|| align=right|3,584||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58317)||1994 PB33|| align=right|16,8|| align=right|2,197|| align=right|0,126|| align=right|2,84|| align=right|3,255||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58318)||1994 PW37|| align=right|15,7|| align=right|3,094|| align=right|0,144|| align=right|5,64|| align=right|5,442||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58319)||1994 PZ37|| align=right|13,9|| align=right|3,100|| align=right|0,148|| align=right|15,69|| align=right|5,457||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58320)||1994 PE38|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,174|| align=right|6,00|| align=right|5,474||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58321)||1994 PQ38|| align=right|15,1|| align=right|3,070|| align=right|0,222|| align=right|0,43|| align=right|5,379||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58322)||1994 PU38|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,141|| align=right|0,42|| align=right|3,324||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58323)||1994 PK39|| align=right|14,6|| align=right|3,137|| align=right|0,222|| align=right|2,21|| align=right|5,557||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58324)||1994 RZ9|| align=right|16,4|| align=right|2,338|| align=right|0,226|| align=right|4,93|| align=right|3,575||MBA||12. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58325)||1994 RE11|| align=right|17,0|| align=right|2,529|| align=right|0,371|| align=right|14,34|| align=right|4,021||MBA||11. september 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58326)||1994 RQ16|| align=right|14,6|| align=right|2,934|| align=right|0,035|| align=right|1,98|| align=right|5,024||MBA||3. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58327)||1994 SC9|| align=right|14,8|| align=right|3,193|| align=right|0,095|| align=right|5,11|| align=right|5,705||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58328)||1994 ST9|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,121|| align=right|3,51|| align=right|3,527||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58329)||1994 SD11|| align=right|15,1|| align=right|3,185|| align=right|0,201|| align=right|2,20|| align=right|5,683||MBA||29. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58330)||1994 TK|| align=right|14,2|| align=right|2,626|| align=right|0,284|| align=right|30,83|| align=right|4,254||MBA||3. oktober 1994||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58331)||1994 TQ10|| align=right|16,6|| align=right|2,569|| align=right|0,138|| align=right|8,30|| align=right|4,118||MBA||9. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58332)||1994 UR|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,161|| align=right|4,16|| align=right|3,818||MBA||31. oktober 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58333)||1994 UL1|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,248|| align=right|3,11|| align=right|3,473||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(58334)||1994 UJ6|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,166|| align=right|2,05|| align=right|3,515||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58335)||1994 UN11|| align=right|16,5|| align=right|2,620|| align=right|0,219|| align=right|3,86|| align=right|4,240||MBA||31. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58336)||1994 VP|| align=right|16,4|| align=right|2,272|| align=right|0,237|| align=right|7,02|| align=right|3,424||MBA||1. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58337)||1994 WV|| align=right|16,0|| align=right|2,316|| align=right|0,248|| align=right|1,53|| align=right|3,524||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58338)||1994 WX4|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,183|| align=right|8,32|| align=right|3,685||MBA||27. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58339)||1994 WB12|| align=right|15,7|| align=right|2,306|| align=right|0,072|| align=right|5,07|| align=right|3,501||MBA||27. november 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(58340)||1994 YO1|| align=right|14,4|| align=right|2,356|| align=right|0,100|| align=right|5,69|| align=right|3,615||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58341)||1994 YP1|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,195|| align=right|2,57|| align=right|3,760||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58342)||1994 YR1|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,094|| align=right|8,07|| align=right|3,667||MBA||31. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58343)||1995 BG5|| align=right|15,9|| align=right|2,437|| align=right|0,071|| align=right|6,16|| align=right|3,804||MBA||23. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58344)||1995 BZ12|| align=right|15,7|| align=right|2,462|| align=right|0,135|| align=right|10,92|| align=right|3,862||MBA||31. januar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58345)||1995 CZ1|| align=right|16,0|| align=right|1,930|| align=right|0,043|| align=right|17,57|| align=right|2,681||MBA||7. februar 1995||Observatorij Siding Spring||D. J. Asher
|-
|(58346)||1995 CV4|| align=right|17,0|| align=right|2,382|| align=right|0,181|| align=right|1,77|| align=right|3,676||MBA||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58347)||1995 CB8|| align=right|16,8|| align=right|2,623|| align=right|0,040|| align=right|2,03|| align=right|4,247||MBA||2. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58348)||1995 CE8|| align=right|15,6|| align=right|2,476|| align=right|0,155|| align=right|1,84|| align=right|3,894||MBA||2. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58349)||1995 DO5|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,171|| align=right|1,79|| align=right|3,683||MBA||22. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58350)||1995 DN6|| align=right|16,6|| align=right|2,527|| align=right|0,149|| align=right|2,36|| align=right|4,016||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58351)||1995 DA8|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,083|| align=right|8,36|| align=right|3,794||MBA||24. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58352)||1995 EX1|| align=right|16,5|| align=right|2,448|| align=right|0,158|| align=right|1,20|| align=right|3,829||MBA||1. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58353)||1995 EW4|| align=right|14,6|| align=right|3,982|| align=right|0,175|| align=right|2,90|| align=right|7,945||HLD||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58354)||1995 EH5|| align=right|16,5|| align=right|2,628|| align=right|0,170|| align=right|3,30|| align=right|4,259||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58355)||1995 FN|| align=right|14,6|| align=right|2,621|| align=right|0,196|| align=right|13,39|| align=right|4,244||MBA||26. marec 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(58356)||1995 FR1|| align=right|14,1|| align=right|2,687|| align=right|0,156|| align=right|13,47|| align=right|4,403||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58357)||1995 HT1|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,169|| align=right|14,35|| align=right|4,285||MBA||24. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58358)||1995 HS3|| align=right|16,4|| align=right|2,569|| align=right|0,071|| align=right|3,84|| align=right|4,118||MBA||26. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58359)||1995 KP4|| align=right|16,2|| align=right|2,549|| align=right|0,135|| align=right|7,08|| align=right|4,070||MBA||26. maj 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58360)||1995 LM|| align=right|14,9|| align=right|3,060|| align=right|0,123|| align=right|9,39|| align=right|5,351||MBA||3. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58361)||1995 MC3|| align=right|15,3|| align=right|2,596|| align=right|0,218|| align=right|14,47|| align=right|4,183||MBA||25. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58362)||1995 MJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,866|| align=right|0,072|| align=right|8,63|| align=right|4,850||MBA||29. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58363)||1995 MP4|| align=right|15,4|| align=right|3,107|| align=right|0,035|| align=right|7,51|| align=right|5,475||MBA||29. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58364)||1995 MF7|| align=right|16,0|| align=right|2,593|| align=right|0,141|| align=right|7,71|| align=right|4,175||MBA||25. junij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|58365 Robmedrano||1995 OQ|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,115|| align=right|6,97|| align=right|4,154||MBA||27. julij 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(58366)||1995 OD8|| align=right|13,7|| align=right|5,149|| align=right|0,067|| align=right|10,73|| align=right|11,69||JUT||25. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58367)||1995 QL|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,274|| align=right|3,55|| align=right|4,205||MBA||19. avgust 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(58368)||1995 QK1|| align=right|15,9|| align=right|2,725|| align=right|0,064|| align=right|5,91|| align=right|4,497||MBA||19. avgust 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58369)||1995 QZ2|| align=right|15,0|| align=right|3,095|| align=right|0,151|| align=right|1,22|| align=right|5,444||MBA||30. avgust 1995||Pleiade||Pleiade
|-
|(58370)||1995 QM5|| align=right|14,6|| align=right|3,185|| align=right|0,119|| align=right|6,04|| align=right|5,684||MBA||22. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58371)||1995 QD7|| align=right|16,5|| align=right|2,604|| align=right|0,040|| align=right|14,55|| align=right|4,201||MBA||25. avgust 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58372)||1995 SQ|| align=right|17,3|| align=right|2,436|| align=right|0,200|| align=right|1,96|| align=right|3,801||MBA||18. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58373)||1995 SR|| align=right|14,7|| align=right|2,587|| align=right|0,314|| align=right|26,49|| align=right|4,160||MBA||19. september 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(58374)||1995 SF5|| align=right|16,9|| align=right|2,188|| align=right|0,203|| align=right|4,26|| align=right|3,236||MBA||20. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58375)||1995 SD22|| align=right|15,2|| align=right|3,167|| align=right|0,047|| align=right|9,64|| align=right|5,636||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58376)||1995 SF25|| align=right|15,9|| align=right|2,979|| align=right|0,090|| align=right|3,21|| align=right|5,142||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58377)||1995 SC26|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,158|| align=right|1,52|| align=right|3,625||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58378)||1995 SO27|| align=right|15,3|| align=right|2,770|| align=right|0,274|| align=right|7,47|| align=right|4,609||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58379)||1995 SY27|| align=right|16,6|| align=right|2,280|| align=right|0,048|| align=right|7,15|| align=right|3,442||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58380)||1995 SG32|| align=right|15,8|| align=right|3,019|| align=right|0,043|| align=right|2,81|| align=right|5,245||MBA||21. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58381)||1995 SJ37|| align=right|15,4|| align=right|3,025|| align=right|0,088|| align=right|9,94|| align=right|5,261||MBA||24. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58382)||1995 SB42|| align=right|15,7|| align=right|3,058|| align=right|0,162|| align=right|4,45|| align=right|5,348||MBA||25. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58383)||1995 SV47|| align=right|15,8|| align=right|3,091|| align=right|0,129|| align=right|3,09|| align=right|5,435||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58384)||1995 SR51|| align=right|16,2|| align=right|3,114|| align=right|0,090|| align=right|0,37|| align=right|5,495||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58385)||1995 SC53|| align=right|15,9|| align=right|2,846|| align=right|0,150|| align=right|15,65|| align=right|4,801||MBA||28. september 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58386)||1995 SM53|| align=right|17,3|| align=right|2,187|| align=right|0,144|| align=right|4,02|| align=right|3,234||MBA||28. september 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58387)||1995 SZ78|| align=right|16,3|| align=right|2,855|| align=right|0,037|| align=right|1,25|| align=right|4,822||MBA||20. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58388)||1995 TK|| align=right|15,1|| align=right|2,672|| align=right|0,179|| align=right|16,42|| align=right|4,368||MBA||2. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58389)||1995 TG2|| align=right|15,6|| align=right|2,738|| align=right|0,201|| align=right|2,55|| align=right|4,529||MBA||14. oktober 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58390)||1995 TA7|| align=right|15,8|| align=right|3,153|| align=right|0,122|| align=right|3,00|| align=right|5,598||MBA||15. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58391)||1995 UV3|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,227|| align=right|7,55|| align=right|4,557||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58392)||1995 UT10|| align=right|15,6|| align=right|2,933|| align=right|0,042|| align=right|10,28|| align=right|5,023||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58393)||1995 UU12|| align=right|16,4|| align=right|3,168|| align=right|0,164|| align=right|0,62|| align=right|5,637||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58394)||1995 UX20|| align=right|15,7|| align=right|2,686|| align=right|0,202|| align=right|3,99|| align=right|4,402||MBA||19. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58395)||1995 UW24|| align=right|16,1|| align=right|2,999|| align=right|0,078|| align=right|2,78|| align=right|5,192||MBA||19. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58396)||1995 US43|| align=right|15,6|| align=right|2,974|| align=right|0,130|| align=right|3,02|| align=right|5,129||MBA||25. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58397)||1995 VA4|| align=right|14,9|| align=right|2,996|| align=right|0,146|| align=right|10,94|| align=right|5,184||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58398)||1995 VY4|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,121|| align=right|3,94|| align=right|3,586||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58399)||1995 VA5|| align=right|16,5|| align=right|2,187|| align=right|0,161|| align=right|3,80|| align=right|3,233||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58400)||1995 VR12|| align=right|16,0|| align=right|2,900|| align=right|0,096|| align=right|3,01|| align=right|4,937||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58401)||1995 VV13|| align=right|15,8|| align=right|2,999|| align=right|0,080|| align=right|4,11|| align=right|5,192||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58402)||1995 VH16|| align=right|16,7|| align=right|2,569|| align=right|0,120|| align=right|7,83|| align=right|4,117||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58403)||1995 WL1|| align=right|14,8|| align=right|3,126|| align=right|0,145|| align=right|5,01|| align=right|5,527||MBA||16. november 1995||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(58404)||1995 WJ7|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,227|| align=right|12,70|| align=right|5,418||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58405)||1995 WN9|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,197|| align=right|11,98|| align=right|4,614||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58406)||1995 WN18|| align=right|17,2|| align=right|2,344|| align=right|0,214|| align=right|2,76|| align=right|3,588||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58407)||1995 WT34|| align=right|17,2|| align=right|2,226|| align=right|0,090|| align=right|3,00|| align=right|3,321||MBA||20. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58408)||1995 XU|| align=right|16,6|| align=right|2,371|| align=right|0,216|| align=right|1,96|| align=right|3,651||MBA||12. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58409)||1995 XH4|| align=right|17,0|| align=right|2,203|| align=right|0,073|| align=right|3,89|| align=right|3,269||MBA||14. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58410)||1995 YS|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,176|| align=right|25,50|| align=right|3,422||MBA||17. december 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(58411)||1995 YA2|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,259|| align=right|22,69|| align=right|3,413||MBA||21. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(58412)||1995 YX2|| align=right|14,8|| align=right|3,081|| align=right|0,176|| align=right|11,43|| align=right|5,407||MBA||26. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58413)||1995 YC8|| align=right|17,0|| align=right|2,279|| align=right|0,159|| align=right|2,04|| align=right|3,440||MBA||18. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58414)||1995 YS12|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,128|| align=right|6,30|| align=right|3,604||MBA||19. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58415)||1996 AM|| align=right|15,2|| align=right|2,178|| align=right|0,126|| align=right|6,40|| align=right|3,214||MBA||11. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58416)||1996 BT1|| align=right|16,0|| align=right|2,228|| align=right|0,139|| align=right|4,20|| align=right|3,324||MBA||23. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(58417)||1996 BD2|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,042|| align=right|1,72|| align=right|3,221||MBA||25. januar 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(58418)||1996 BA4|| align=right|15,2|| align=right|3,173|| align=right|0,175|| align=right|28,39|| align=right|5,650||MBA||26. januar 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58419)||1996 BD4|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,223|| align=right|21,54|| align=right|3,433||MBA||26. januar 1996||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(58420)||1996 BU4|| align=right|16,4|| align=right|2,223|| align=right|0,100|| align=right|3,22|| align=right|3,315||MBA||16. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58421)||1996 BG5|| align=right|14,9|| align=right|3,256|| align=right|0,042|| align=right|7,92|| align=right|5,874||MBA||18. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58422)||1996 BS9|| align=right|16,5|| align=right|2,601|| align=right|0,207|| align=right|2,80|| align=right|4,195||MBA||21. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58423)||1996 BW11|| align=right|15,5|| align=right|2,220|| align=right|0,103|| align=right|5,69|| align=right|3,308||MBA||24. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58424)||1996 DL1|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,156|| align=right|4,63|| align=right|4,028||MBA||22. februar 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(58425)||1996 DR1|| align=right|16,1|| align=right|2,294|| align=right|0,107|| align=right|5,82|| align=right|3,475||MBA||20. februar 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(58426)||1996 EA2|| align=right|15,9|| align=right|2,241|| align=right|0,245|| align=right|6,43|| align=right|3,355||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58427)||1996 EV7|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,102|| align=right|3,67|| align=right|4,687||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58428)||1996 EC8|| align=right|17,4|| align=right|2,310|| align=right|0,185|| align=right|1,19|| align=right|3,510||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58429)||1996 FH|| align=right|14,8|| align=right|2,239|| align=right|0,073|| align=right|4,75|| align=right|3,349||MBA||16. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58430)||1996 FZ1|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,211|| align=right|4,95|| align=right|3,444||MBA||20. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58431)||1996 FV4|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,201|| align=right|7,14|| align=right|3,506||MBA||21. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58432)||1996 FY17|| align=right|15,5|| align=right|2,354|| align=right|0,129|| align=right|6,07|| align=right|3,610||MBA||22. marec 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58433)||1996 FN18|| align=right|15,2|| align=right|2,295|| align=right|0,081|| align=right|4,84|| align=right|3,476||MBA||22. marec 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58434)||1996 FQ18|| align=right|15,8|| align=right|2,292|| align=right|0,138|| align=right|3,61|| align=right|3,469||MBA||23. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58435)||1996 GD5|| align=right|16,7|| align=right|2,458|| align=right|0,054|| align=right|3,70|| align=right|3,853||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58436)||1996 GM5|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,145|| align=right|3,25|| align=right|3,501||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58437)||1996 GK10|| align=right|17,0|| align=right|2,297|| align=right|0,185|| align=right|2,36|| align=right|3,480||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58438)||1996 GR15|| align=right|16,9|| align=right|2,292|| align=right|0,144|| align=right|0,84|| align=right|3,468||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58439)||1996 GF20|| align=right|16,3|| align=right|2,290|| align=right|0,125|| align=right|3,35|| align=right|3,464||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58440)||1996 HV|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,164|| align=right|9,19|| align=right|4,632||MBA||21. april 1996||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(58441)||1996 HO1|| align=right|15,1|| align=right|2,687|| align=right|0,067|| align=right|4,98|| align=right|4,403||MBA||19. april 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(58442)||1996 HR9|| align=right|16,7|| align=right|2,299|| align=right|0,211|| align=right|6,73|| align=right|3,486||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58443)||1996 HO12|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,247|| align=right|8,18|| align=right|3,641||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58444)||1996 HR12|| align=right|17,0|| align=right|2,315|| align=right|0,155|| align=right|0,43|| align=right|3,521||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58445)||1996 HU16|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,094|| align=right|0,97|| align=right|3,746||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58446)||1996 HN22|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,232|| align=right|8,36|| align=right|4,654||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58447)||1996 HF24|| align=right|16,1|| align=right|2,388|| align=right|0,114|| align=right|3,01|| align=right|3,689||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58448)||1996 HO25|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,135|| align=right|9,53|| align=right|3,522||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58449)||1996 HC26|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,216|| align=right|3,33|| align=right|3,612||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58450)||1996 JB1|| align=right|15,0|| align=right|2,318|| align=right|0,188|| align=right|23,40|| align=right|3,529||MBA||13. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58451)||1996 JF3|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,148|| align=right|7,29|| align=right|3,515||MBA||9. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58452)||1996 JG3|| align=right|16,4|| align=right|2,385|| align=right|0,073|| align=right|3,15|| align=right|3,682||MBA||9. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58453)||1996 JB5|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,075|| align=right|7,88|| align=right|3,665||MBA||10. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58454)||1996 JD9|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,066|| align=right|6,43|| align=right|3,631||MBA||12. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58455)||1996 JZ11|| align=right|16,7|| align=right|2,323|| align=right|0,237|| align=right|3,13|| align=right|3,540||MBA||9. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58456)||1996 JT14|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,123|| align=right|3,28|| align=right|3,665||MBA||12. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58457)||1996 JX14|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,122|| align=right|6,94|| align=right|3,667||MBA||12. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58458)||1996 KP|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,236|| align=right|10,38|| align=right|3,724||MBA||21. maj 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(58459)||1996 KK8|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,220|| align=right|6,86|| align=right|3,515||MBA||22. maj 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58460)||1996 LM1|| align=right|14,9|| align=right|2,295|| align=right|0,230|| align=right|21,47|| align=right|3,476||MBA||13. junij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58461)||1996 ML|| align=right|15,4|| align=right|2,769|| align=right|0,087|| align=right|1,31|| align=right|4,607||MBA||22. junij 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(58462)||1996 NR|| align=right|14,3|| align=right|3,105|| align=right|0,265|| align=right|13,29|| align=right|5,472||MBA||14. julij 1996||Needville||Needville
|-
|(58463)||1996 NT1|| align=right|15,1|| align=right|2,534|| align=right|0,191|| align=right|9,22|| align=right|4,032||MBA||14. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58464)||1996 NQ2|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,183|| align=right|1,58|| align=right|3,719||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58465)||1996 NY3|| align=right|15,3|| align=right|2,512|| align=right|0,067|| align=right|9,75|| align=right|3,980||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58466)||1996 OB1|| align=right|17,3|| align=right|2,379|| align=right|0,197|| align=right|2,75|| align=right|3,669||MBA||23. julij 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(58467)||1996 PW2|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,203|| align=right|2,13|| align=right|3,762||MBA||14. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58468)||1996 QA|| align=right|16,0|| align=right|1,948|| align=right|0,059|| align=right|19,51|| align=right|2,718||MBA||16. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58469)||1996 RC|| align=right|16,1|| align=right|2,299|| align=right|0,052|| align=right|3,06|| align=right|3,486||MBA||7. september 1996||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(58470)||1996 RA1|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,098|| align=right|6,46|| align=right|3,773||MBA||10. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58471)||1996 RS3|| align=right|15,5|| align=right|2,596|| align=right|0,074|| align=right|2,64|| align=right|4,183||MBA||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58472)||1996 RV3|| align=right|16,4|| align=right|2,434|| align=right|0,267|| align=right|10,43|| align=right|3,796||MBA||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58473)||1996 RN7|| align=right|13,4|| align=right|5,212|| align=right|0,048|| align=right|5,09|| align=right|11,90||JUT||5. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58474)||1996 RU10|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,256|| align=right|5,76|| align=right|3,630||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58475)||1996 RE11|| align=right|13,7|| align=right|5,148|| align=right|0,037|| align=right|3,69|| align=right|11,68||JUT||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58476)||1996 RQ13|| align=right|15,0|| align=right|3,230|| align=right|0,211|| align=right|1,58|| align=right|5,803||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58477)||1996 RB26|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,187|| align=right|4,99|| align=right|3,318||MBA||14. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(58478)||1996 RC29|| align=right|13,1|| align=right|5,270|| align=right|0,068|| align=right|2,62|| align=right|12,10||JUT||11. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58479)||1996 RJ29|| align=right|12,8|| align=right|5,192|| align=right|0,036|| align=right|8,38|| align=right|11,84||JUT||11. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58480)||1996 RJ33|| align=right|12,9|| align=right|5,162|| align=right|0,027|| align=right|7,03|| align=right|11,73||JUT||15. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(58481)||1996 ST4|| align=right|16,5|| align=right|2,557|| align=right|0,156|| align=right|3,07|| align=right|4,089||MBA||20. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58482)||1996 TX1|| align=right|15,2|| align=right|2,650|| align=right|0,146|| align=right|10,76|| align=right|4,313||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58483)||1996 TB2|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,087|| align=right|3,77|| align=right|4,335||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58484)||1996 TO3|| align=right|14,2|| align=right|2,960|| align=right|0,059|| align=right|9,05|| align=right|5,092||MBA||8. oktober 1996||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(58485)||1996 TH13|| align=right|15,9|| align=right|2,599|| align=right|0,210|| align=right|2,30|| align=right|4,188||MBA||14. oktober 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(58486)||1996 TP13|| align=right|16,4|| align=right|2,550|| align=right|0,240|| align=right|4,76|| align=right|4,072||MBA||5. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58487)||1996 TQ29|| align=right|16,7|| align=right|2,739|| align=right|0,174|| align=right|0,86|| align=right|4,532||MBA||7. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58488)||1996 TV33|| align=right|15,6|| align=right|2,996|| align=right|0,036|| align=right|2,43|| align=right|5,185||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58489)||1996 TF34|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,067|| align=right|0,87|| align=right|4,628||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58490)||1996 TZ35|| align=right|15,3|| align=right|2,864|| align=right|0,044|| align=right|1,09|| align=right|4,847||MBA||11. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58491)||1996 TG38|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,201|| align=right|5,32|| align=right|3,557||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58492)||1996 TC44|| align=right|16,2|| align=right|2,801|| align=right|0,157|| align=right|4,12|| align=right|4,686||MBA||6. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(58493)||1996 TJ52|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,195|| align=right|1,52|| align=right|4,057||MBA||5. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(58494)||1996 UF1|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,094|| align=right|9,02|| align=right|5,376||MBA||19. oktober 1996||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(58495)||1996 US1|| align=right|14,6|| align=right|2,682|| align=right|0,174|| align=right|13,59|| align=right|4,392||MBA||19. oktober 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(58496)||1996 UY3|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,108|| align=right|5,96|| align=right|3,641||MBA||29. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58497)||1996 UK4|| align=right|17,5|| align=right|2,158|| align=right|0,119|| align=right|3,22|| align=right|3,170||MBA||29. oktober 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(58498)||1996 VF|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,072|| align=right|3,91|| align=right|4,517||MBA||2. november 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(58499)||1996 VY|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,145|| align=right|12,91|| align=right|4,064||MBA||3. november 1996||Linz||Linz
|-
|(58500)||1996 VU1|| align=right|15,2|| align=right|2,928|| align=right|0,085|| align=right|1,28|| align=right|5,008||MBA||6. november 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov